Hasenleite steht für:
Burgstall auf der Hasenleite, 
 Assberg – Hasenleite, Naturschutzgebiet
Siehe auch
 Pfarrkirche Hasenleiten